Ламберт Ломбард или Ламберт Сюстерман (; 1505 или 1506, Льеж — август 1566, там же) — южноголландский живописец, рисовальщик, гравер, архитектор, археолог, коллекционер, нумизмат, мифограф, педагог, писатель, историк искусства эпохи Ренессанса.

Биография 

Художественное образование получил в Антверпене, оттуда отправился в Зеландию. Учился у Яна ван Скорела и Яна Госсарта (Мобежского), с которым работал в Миддельбурге.

В 1532 году он стал придворным художником и архитектором.

Английский кардинал Р. Поль взял его с собой в Италию, где он развился под влиянием местных классических мастеров, в особенности, Микеланджело и Рафаэля. В 1537—1538 работал в Риме.

Возвратившись знатоком литературы, археологии и теории искусства, Л. Ломбард поселился в Люттихе. В 1538—1566 — в Льеже. Вернувшисья на родину, основал первую академию искусств к северу от Альп.

Творчество Ломбарда, в качестве архитектора, повлияло на реконструкцию г. Льежа в эпоху Возрождения.

Подписанные им рисунки встречаются во многих коллекциях, а его композиции, воспроизведенные другими в гравюре, насчитываются несколькими десятками.

Работ масляными красками, бесспорно ему принадлежащих, сохранилось немного; приписываемые ему картины в венской, мюнхенской, берлинской и ольденбургской галереях, в Эрмитаже («Поклонение волхвов» и «Богоматерь с Младенцем»), в бельгийских общественных и частных коллекциях — все сомнительны.

Одна из немногих — аллегория «Милосердие», картина, в которой чувствуется следование итальянским образцам, и «Автопортрет» дают наглядное представление о творчестве этого мастера. Полотно «Милосердие» определено, как работа Ламберта Ломбарда, сравнительно недавно. Следование итальянским образцам проявляется в ней настолько сильно, что долгое время еë считали произведением то итальянского художника, то мастера школы Фонтенбло. Пожалуй, только пейзаж второго плана этой картины имеет сколько-нибудь выраженный нидерландский характер. Композиция восходит к работам последователей Рафаэля и к гравюрам Маркантонио Раймонди, которые были одним из наиболее важных источников итальянских влияний в Нидерландах и изучались многими северными художниками.

Насколько возможно судить об этом художнике по его рисункам и по гравюрам с него, он был отличный знаток перспективы и архитектурных стилей, умелый и тонкий рисовальщик; подражая корифеям итальянской живописи, он не утратил, однако, нидерландского чувства форм.

Среди его учеников был Франс Флорис, Хендрик Гольциус, Виллем Кей и другие.

Память 

Перед введением евро в Бельгии имела хождение 100-франковая банкнота, с изображением Ламберта Ломбарда.

Ссылки 
 Lambert Lombard

Фламандские живописцы Возрождения
Фламандские живописцы (до 1830)
Придворные художники
Родившиеся в 1500-е годы
Гравёры XVI века
Архитекторы XVI века
Архитекторы Нидерландов
Гравёры Нидерландов
Археологи Нидерландов
Педагоги Нидерландов
Педагоги XVI века
Писатели Нидерландов
Коллекционеры XVI века
Нумизматы Нидерландов